Osoby:
 Franz Muhri – austriacki polityk
 Renate Muhri – niemiecka aktorka

Zobacz też:
 Muri